Il singolare del Dubai Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andy Murray.

Andy Roddick ha vinto in finale 6–7(8), 6–4, 6–2, contro Feliciano López.

Teste di serie

  Roger Federer (primo turno)
  Rafael Nadal (quarti)
  Novak Đoković (semifinali)
  David Ferrer (quarti)

 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Andy Roddick (campione) 
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Tomáš Berdych (second turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008